Mauryców peut faire référence à :

Topnoymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Mauryców, un village du powiat de Bełchatów
 Mauryców, un village du powiat de Łask